Gemeenschappen in de Verenigde Staten:
Miami (Florida), de grootste plaats met deze naam
Miami (Arizona)
Miami (Missouri)
Miami (Ohio)  
Miami (Oklahoma)  
Miami (Texas)

Overige:
Miami (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
Miami (volk), een inheems (indiaans) volk in de Verenigde Staten
Miami (Will Smith), een single van Will Smith uit 1998
Miami University, een universiteit in Ohio
Universiteit van Miami, een universiteit in Florida
motorfietsen met de merknaam Miami, zie Merkel (motorfiets)